Il singolare del torneo di tennis Kroger St. Jude International 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Tommy Haas che ha battuto in finale Jim Courier 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Todd Martin (semifinali)
 Mark Philippoussis (terzo turno)
 Tommy Haas (Campione)
 Michael Chang (secondo turno)
 Assente
 Mariano Puerta (quarti di finale)
 Jan-Michael Gambill (quarti di finale)
 Daniel Vacek (secondo turno)

 Jan-Michael Gambill (terzo turno)
 Mariano Zabaleta (secondo turno)
 Jeff Tarango (secondo turno)
 Andrew Ilie (quarti di finale)
 Ramón Delgado (terzo turno)
 Fernando Meligeni (secondo turno)
 Mark Woodforde (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Kroger St. Jude International 1999